Der Autobahnring Düsseldorf ist ein Straßenring, der die Stadt Düsseldorf umgibt. Diese fast 70 Kilometer lange Ringautobahn setzt sich aus den Bundesautobahnen A 3, A 44, A 46 und A 57 zusammen.

Lage 
Der Autobahnring liegt teilweise innerhalb und außerhalb des Stadtgebiets von Düsseldorf. Im Norden verläuft der Autobahnring als A 44 entlang den Grenzen der Düsseldorfer Stadtteile Stockum, Unterrath, Lichtenbroich, Rath und des Stadtgebietes von Ratingen. Außerdem befinden sich die Merkur Spiel-Arena und der Düsseldorfer Flughafen direkt an der Autobahn. Die A 3 quert den Düsseldorfer Stadtteil Hubbelrath und bindet die östliche Nachbarstadt Erkrath an den Ring an. Hilden wird am Eckpunkt des Ringes, dem Autobahnkreuz Hilden angeschlossen. Des Weiteren verläuft die A 46 als Südtangente innerhalb des Düsseldorfer Stadtgebiets durch die Stadtteile Unterbach, Eller, Holthausen, Bilk und Wersten. Durch die A 57 werden zusätzlich die Nachbarstädte Neuss und Meerbusch an den Autobahnring Düsseldorf angebunden.

Aufbau 
Der Autobahnring Düsseldorf setzt sich insgesamt aus vier Bundesautobahnen zusammen: Die Nordtangente besteht aus dem Teilstück vom Autobahnkreuz Meerbusch bis zum Autobahnkreuz Ratingen-Ost der A 44, die aus Aachen kommt und nach Velbert weiter verläuft. Die Osttangente bildet der Abschnitt vom Autobahnkreuz Ratingen-Ost bis zum Autobahnkreuz Hilden, der ein Teil der aus Duisburg und Oberhausen kommenden und nach Köln und Frankfurt am Main führenden A 3 ist. Die A 46, die von Heinsberg kommt und weiter nach Hagen führt, bildet die Südtangente Autobahnkreuz Hilden–Autobahndreieck Neuss-Süd. Die Westtangente besteht aus dem Abschnitt Autobahndreieck Neuss-Süd–Autobahnkreuz Neuss-West, der ein Teil sowohl der A 46 als auch der von Nimwegen nach Köln führenden A 57 ist, und aus dem Abschnitt vom Autobahnkreuz Neuss-West bis zum Autobahnkreuz Meerbusch, der als Teil der A 57 gekennzeichnet ist.

An der Nordtangente besteht zusätzlich ein Anschluss an die A 52, die aus Essen führt und vorläufig im Norden Düsseldorfs endet. Im Süden des Autobahnringes beginnt am Autobahndreieck Düsseldorf-Süd die A 59 in Richtung Leverkusen. Im Autobahnkreuz Kaarst kreuzt die A 57 als Westtangente die aus Roermond verlaufende A 52, die dann östlich im Düsseldorfer Stadtgebiet unterbrochen ist.

Einzelnachweise 

Straße in Düsseldorf
Bundesautobahnabschnitt
Bundesautobahn 3
Bundesautobahn 44
Bundesautobahn 46
Dusseldorf